Hammerstein steht für:
 Hammerstein (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Hammerstein (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Hammerstein ist der Name folgender Orte:
 Hammerstein (am Rhein), Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hammerstein (Hückeswagen), Ortschaft im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hammerstein (Kandern), Ortsteil von Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Hammerstein (Idar-Oberstein), Ortsteil von Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hammerstein (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Hammerstein (Wülfrath), Ortslage in Wülfrath, Nordrhein-Westfalen
 Hammerstein im Landkreis Schlochau, Danzig-Westpreußen, deutscher Name von Czarne, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Hammerstein, deutscher Name von Hamrštejn, Ortschaft im Liberecký kraj, Tschechien

Hammerstein ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Hammerstein (am Rhein), Burgruine bei Hammerstein, Rheinland-Pfalz
 Burg Hammerstein (Czarne), Burgruine in Czarne, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Burg Hammerstein (Südschwarzwald), abgegangene Burg bei Kandern-Wollbach, Baden-Württemberg
 Burg Hamrštejn, Burgruine bei Machnín im Liberecký kraj, Tschechien
 Rittergut Hammerstein, Rittergut bei Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Stammsitz derer von Hammerstein
 Schloss Hammerstein (Albig), Grundmauerreste in Albig, Rheinland-Pfalz
 Schloss Hammerstein (Apelern), Rittergut und Hotel in Apelern, Niedersachsen
 Haus Hammerstein, Hotel und Tagungsstätte in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen
 Villa Hammerstein, Villa in Wuppertal-Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schwebebahnstation Hammerstein in Wuppertal
 Hammerstein-Modell, mathematisches Modell
 Hammersteiner Ehe, Skandal zu Zeiten Kaiser Heinrich II.
 Minister von Hammerstein, Apfelsorte